

Geografia

Austria 
 Lichtenau im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Lichtenau im Waldviertel – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lichkov

Niemcy 
 Lichtenau – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rastatt
 Lichtenau – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Paderborn
 Lichtenau – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Lichtenau – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Lichtenau – rzeka

Polska 

 Groß Lichtenau  – wieś w Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie malborskim

Dawna nazwa miejscowości:
 Lechowo

Zobacz też 
 Hessisch Lichtenau